Khosla ist der Familienname folgender Personen:

 Chaitan Khosla (* 1964), Chemieingenieur
 Kiron Khosla (* 1967), Maler
 Pradeep Khosla (* 1957), indisch-US-amerikanischer Ingenieur
 Siddharta Khosla, US-amerikanischer Musiker
 Vinod Khosla (* 1955), US-amerikanischer Geschäftsmann indischer Herkunft und Mitbegründer von Sun Microsystems